Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Clark Graebner che ha battuto in finale Pierre Barthes 6-3, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1971